El término estafeta puede referirse:

a la estafeta, un establecimiento donde se depositan las cartas para su envío y se recogen las recibidas;
en América Latina, a la estafeta o testigo, una barra de metal o de material similar que se utiliza en las carreras de relevos, una de las pruebas del atletismo;
a la estafeta, la persona que se dedica a realizar encargos y trámites y enviar mensajes entre personas o entidades;
a Estafeta Carga Aérea, una aerolínea de carga mexicana subsidiaria de la empresa de mensajería Estafeta Mexicana.
 a la Calle Estafeta, una conocida y céntrica calle de la ciudad española de Pamplona, en Navarra.